Серге́й Чернышёв:
 Чернышёв, Сергей Борисович (род. 1952) — русский философ и специалист по системному анализу.
 Чернышёв, Сергей Дмитриевич (род. 1965) — советский и белорусский футболист.
 Чернышёв, Сергей Егорович (1881—1963) — русский советский архитектор и градостроитель.
 Чернышёв, Сергей Леонидович (род. 1955) — советский и российский учёный в области аэродинамики.
 Чернышёв, Сергей Сергеевич (род. 1990) — российский футболист. См. также 
 Чернышев, Сергей Александрович
 Чернышов, Сергей Иванович